Saulchoy ist der Name mehrerer Gemeinden in der Region Hauts-de-France in Frankreich:

 Saulchoy im Département Pas-de-Calais
 Saulchoy-sous-Poix im Département Somme
 Le Saulchoy im Département Oise